Jolanda Aragonská (španělsky Violante de Aragón y Sicilia, italsky Violante Perez d'Aragona, 1273 – srpen 1302, Neapol) byla vévodkyně z Kalábrie.

Narodila se jako dcera aragonského krále Petra III. a Konstancie, dcery sicilského krále Manfréda. V březnu 1297 se v Římě provdala za Roberta, třetího syna neapolského krále Karla II. Obě dynastie byly zapleteny do sporu o vládu nad Sicílií a politickým pozadím sňatku bylo plnění dohody, kterou se Aragonci vzdali svého nároku na Sicílii.

Jolanda porodila Robertovi dva syny a zemřela v srpnu 1302 dříve, než Robert získal královský trůn. K poslednímu odpočinku byla uložena u františkánů v Marseille.

Vývod z předků 

Barcelonská dynastie
Anjouovci
Aragonské infantky
Kalábrijské vévodkyně
Narození v roce 1273
Úmrtí v roce 1302
Úmrtí v Neapoli
Pohřbení v Marseille
Ženy